Longjia bezeichnet:

 Longjia (Erdao) (龙嘉镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Erdao in der chinesischen Provinz Jilin
 Longjia (Yuqing) (龙家镇), Großgemeinde im Kreis Yuqing in der chinesischen Provinz Guizhou
 Longjia (Ethnie) (龙家人), eine ethnische Gruppe in China